Civitanova puede referirse a:

 Civitanova Marche, localidad y comune italiana de la provincia de Macerata,
 Civitanova del Sannio, comuna de la provincia de Campobasso.